4-й Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин проходил с 12 по 19 августа 1934 года в городе Магдебург (нацистская Германия). В чемпионате принимают участие 10 национальных сборных, разделённых на 2 группы по 5 команд. В седьмой раз в своей истории чемпионом стала Венгрия.

Регламент 
В турнире участвовало 10 команд. Групповой этап состоял из 2 групп, по 5 команд. Команды занявшие 1—2 место проходили в раунд с 1—4 место, команды занявшие 3—4 место участвовали в раунде с 5-8 место. Команды занявшие последнее место в группах покидали турнир.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 
 

 Группа B

Групповой раунд

Группа А

Группа B

Плей-офф

Матчи за 5-8 место

Матчи за 1-4 место

Итоговые результаты

Состав победителя

Ссылки 
 
 

Международные соревнования по водному поло в Германии
1934
1934 год в водном поло
Август 1934 года
Чемпионаты Европы в 1934 году
Чемпионаты Европы в Германии
Международные спортивные соревнования в Магдебурге
Спорт в Германии в 1934 году